Lista över norska fyrar Längs 83 000 km långa norska kusten har det funnits totalt 212 fyrar men bara 154 har varit i drift samtidigt. Den första fyren i Norge var Lindesnes, som byggdes 1655, och den sista bemannade fyren var Anda fyr som stod klar 1932. I dag är alla fyrar automatiserade och obemannade. Den sista fyren, som togs ur bruk, i december 2006, var Bøkfjorden fyr. 

Listan är sorterade efter placering längs vattenvägen från den svenska gränsen i söder till den ryska gränsen i nordost. Årssiffrorna bakom varje fyr är byggnadsår och eventuellt automatiseringsår. I listan används den gamla fylkesindelningen.

Østfold

Akershus

Oslo

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Se även
Fyrar

Källor

Externa länkar
Lindesnes fyrmuseum
Norsk Fyrhistorisk Forening

 
Fyrar i Norge
Fyrar
Norge